Doria D, de son vrai nom Doria Dupont, est une chanteuse belge née en 2000.

Son premier album, Dépendance, est sorti en septembre 2021. Son titre Dépendance est arrivé en  des ventes en Wallonie, son titre Hors tempo est arrivé en  et son Jeune et con en . Dépendance a longtemps été le titre le plus diffusé en Belgique par les radios francophones. Ses chansons ont été diffusées également en France sur NRJ, Virgin Radio et Fun Radio.

Notes et références

Liens externes 
 .

Chanteuse belge d'expression française